iTunes Originals – Ben Lee – album z serii iTunes Originals australijskiego muzyka Bena Lee, wydany 2 grudnia 2006 roku. Jest on dostępny wyłącznie w Australii i Nowej Zelandii poprzez iTunes Store.

Lista utworów 
 "iTunes Originals"
 "Nirvana Inspired Me to Start a Band"
 "I Wish I Was Him"
 "Recording in Chicago and Singing with Liz Phair"
 "Away with the Pixies"
 "I Was Trying to Make Sense of the World"
 "How to Survive a Broken Heart"
 "Learning the Rules of Pop Songs"
 "Cigarettes Will Kill You"
 "One of the Strangest Nights on Tour"
 "Nothing Much Happens"
 "My Last Dribs and Drabs of Teenage Angst"
 "Something Borrowed Something Blue"
 "Danger and Rock and Roll"
 "Running with Scissors"
 "The Bens"
 "Bruised"
 "Now is the Time to be Awake"
 "Gamble Everything for Love"
 "Songs About Surrender"
 "Whatever It Is"
 "Dreaming About Drugs and Bright Eyes"
 "The Debt Collectors"
 "It Just Felt Good"
 "Catch My Disease"

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Lee, Ben
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2006